Yuping bezeichnet:

 Yuping (玉屏侗族自治县), autonomer Kreis der Dong in der Stadt Tongren in der chinesischen Provinz Guizhou
 Yuping (Libo) (玉屏镇), Großgemeinde im Kreis Libo in der chinesischen Provinz Guizhou
 Yuping (Pingbian) (玉屏镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Pingbian in der chinesischen Provinz Yunnan
 Yuping (Qianwei) (玉屏乡), Gemeinde im Kreis Qianwei in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yuping (Xingwen) (玉屏乡), Gemeinde im Kreis Xingwen in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yuping (Fuqing) (玉屏街道), Straßenviertel der Stadt Fuqing in der chinesischen Provinz Fujian